Rupf ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Rupf (1914–2000), Schweizer Fußballspieler und -trainer 
 Gian Rupf (* 1967), Schweizer Schauspieler und Rezitator
 Hermann Rupf (1880–1962), Schweizer Kunstsammler
 Hugo Rupf (1908–2000), deutscher Industriemanager
 Konrad Rupf (1929–2013), deutscher Kammersänger (Bassbariton)
 Wolfgang Rupf (* 1942), deutscher Bankmanager